Husting ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Husting (1878–1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Paul O. Husting (1866–1917), US-amerikanischer Politiker
Siehe auch:
 Court of Husting